

Cinema 
 Choke – film del 1999 diretto da Robert Raphael Goodman
 Choke – film del 2001 diretto da John Sjogren
 Choke. – film del 2004 diretto da David Hyde 
 Soffocare (Choke) – film del 2008 diretto da Clark Gregg

Letteratura 
 Soffocare (Choke) – romanzo di Chuck Palahniuk del 2001

Musica 
 Choke – album dei The Beautiful South del 1990
 Choke – singolo dei Sepultura del 1998, dall'album Against
 Choke – singolo dei Cauterize del 2004
 Choke – singolo dei The Red Jumpsuit Apparatus del 2010
 Choke – EP di Poppy del 2019
 nella notazione degli strumenti a percussione, indica l'azione di fermare il suono prima del decadimento naturale (ad es. dei piatti

Altro 
 choke – in elettronica, induttore a nucleo magnetico per circuiti di arresto